Айзеншта́йн или Эйзенште́йн () — фамилия немецкого (Eisen — железо, Stein — камень) или еврейского происхождения (אײַזן — железо, שטיין — камень). Возможна также транскрипция ,  и др.

 Эйзенштейн, Михаил Осипович (при рождении Айзенштейн; 1867—1921) — российский архитектор.
 Эйзенштейн, Сергей Михайлович (1898—1948) — советский кинорежиссёр, сын М. О. Эйзенштейна.
 Эйзенштейн, Фердинанд Готтхольд Макс (1823—1852) — немецкий математик.



См. также 
 Айзенберг
 Айзенштейн